Pois patate est un nom vernaculaire ambigu  en français, pouvant désigner diverses espèces de Fabacées dont les tubercules sont comestibles.

Espèces concernées 

Les « pois patates » ou jicama sont des plantes de la famille des Fabaceae. On consomme leur tubercule.

Il peut s'agir d'espèces du genre Pachyrhizus, mais on cultive trois plantes originaires d'Amérique latine :
 le plus souvent l'espèce Pachyrhizus erosus ;
 l'espèce Pachyrhizus tuberosus,
On trouve aussi l'espèce Pachyrhizus ahipa qui est également cultivée.

Le jicama est très populaire en Asie du Sud-Est et en Chine, ainsi que chez les personnes ayant adopté l'alimentation vivante ou raw food (alimentation crue et germée, États-Unis et Canada). Il provient du Mexique. De nombreuses recettes sont fournies dans les ouvrages d'alimentation vivante.

 

Les graines contiennent de la roténone et sont donc toxiques.

Confusion 
Pueraria montana (Lour.) Merr, dont les tubercules sont également comestibles, est souvent confondu avec les « pois-patate », mais l'examen du feuillage permet de les distinguer facilement.

Notes et références 

Faboideae
Légume-racine
Plante potagère
Nom de légumineuse ambigu